Памятник Алексею Васильевичу Кольцову расположен в Воронеже в Кольцовском сквере.

История памятника 

Памятник А. В. Кольцову в Кольцовском сквере является одним из старейших в Воронеже — он был установлен вторым после памятника Петру I. Инициатором установки скульптуры выступила родная сестра поэта — А. В. Андронова. Она же организовала сбор пожертвований, а средства на возведение памятника собирались по подписке.

Художник , архитектор  Александр Антонович Кюи (с 1854 года работал в Воронеже)  выполнил общий рисунок бюста, исполненного затем Августино Трискорни,  скульптором  итальянского происхождения из Санкт-Петербурга, руководил установкой памятника и планировал сквер. 

Памятник был изготовлен из белого каррарского мрамора и выполнен в виде изящного бюста на высоком постаменте в традициях классицизма на античный манер. Постамент для памятника также представляет собой произведение искусства — он украшен выступами, венками, гирляндами и розетками. Сам постамент сделан в виде немного сужающейся призмы с фигурным завершением. На лицевой грани памятника расположена надпись «Алексей Васильевич Кольцов». После установки памятника возникла традиция высаживать вокруг него пальмы в кадках.

Памятник был установлен в центре Воронежа, и 27 октября 1868 г. состоялось его торжественное открытие. Во время церемонии присутствовал дипломатический представитель США в Российской Империи Е. Скайлер, который был поклонником таланта поэта.

Вскоре вокруг памятника был разбит Кольцовский сквер. В 1871 г. была сооружена металлическая решётка-ограды по периметру сквера. В начале июня 1876 г. около памятника заработал фонтан.

Вначале памятник располагался на центральной аллее сквера (на месте современной проезжей части) и был повёрнут в сторону Плехановской улицы. После реконструкции сквера и прилегающего квартала памятник переместили на новое место в сквере, развернув спиной к площади Ленина.

В 1942 г. Правобережная часть Воронежа была захвачена немецкими войсками. Хотя сам памятник в ходе боевых действий не пострадал, немцы устроили вокруг него военное кладбище. После освобождения Воронежа советскими войсками это кладбище было ликвидировано, а сквер был засажен новыми деревьями.

В 1960 г. сквер был расширен, фонтан вокруг него в 1977 г. был заменён на цветомузыкальный.

К 200-летию со дня рождения поэта (2009-й год — год А. В. Кольцова в Воронежской области) сквер был обновлён, местность вокруг него была облагорожена. На самом памятнике облицовочные мраморные плиты заменили на более долговечные гранитные.

Примечания

Ссылки 
 Памятники Воронежа
 Литературная карта Воронежской области. Памятники А. В. Кольцову
 Старый Воронеж. Старинные фотографии

Кольцову
Здания и сооружения, построенные в 1868 году
Кольцову
Кольцову